Эдуа́рд И́горевич Флёров (род. 22 ноября 1966, Красноярск, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Наиболее известен по роли Максима Калинина, главного героя телесериала «Меч» (2009—2015).

Биография 
Эдуард Флёров родился 22 ноября 1966 года в Красноярске, в семье научных работников. С детства и по настоящее время играет в футбол, является болельщиком ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Окончил красноярскую среднюю общеобразовательную школу № 41 (ныне — гимназия № 13).

Актёрскую профессию выбрал не сразу. Сначала пробовал себя на самых разных поприщах — работал токарем-револьверщиком второго разряда на Красноярском заводе телевизоров, учился в Красноярском политехническом институте. Затем одиннадцать лет прожил в Санкт-Петербурге.

В 1991 году окончил факультет актёрского искусства и режиссуры Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (ЛГИТМиК) (мастерская профессора Владимира Васильевича Норенко). Наступившие «суровые» 1990-е годы оказались не самым лучшим временем для становления артиста.

В 2000 году Эдуард переехал в Москву, где начал активно играть в театре, сниматься в кино и сериалах. Служил в театре «АктэМ» и в театре при Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого. С 2005 года сотрудничал с московским театром «Практика».

Снялся в телесериалах «Охота на Берию» (2008), «Висяки» (2008), «Вернуть на доследование» (2009), «Меч» (2009), «Зверобой 2» (2010), «Зверобой 3» (2011), «Легавый» (2012), «Легавый 2» (2014), «Меч 2» (2015), а также в художественных фильмах «Слуга государев» (2007), «Дух» («The Spirit») (2007), «Дом» (2011), «Красный Яр» (2022) и многих других.

Участник 5 сезона проекта «Танцы со звёздами» 2010-го года в паре со Светланой Богдановой.

В 2020—2021 гг. сотрудничал с МХАТ им. Горького.

Живёт в Москве.

Семья и личная жизнь 
 Отец — Игорь Николаевич Флёров, физик, доктор физико-математических наук, профессор. Живёт в Красноярске, работает главным научным сотрудником лаборатории кристаллофизики в Институте физики имени Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук.
 Мать — преподаватель технических дисциплин.
 Первая жена — Ася Александровна Флёрова, риелтор, училась в одной школе с Эдуардом, в разводе.
 Сын — Максим Эдуардович Флёров (08.03.1986 г.р.), получил экономическое образование. Живёт в Красноярске.
 Внучка — Милана Максимовна Флёрова.
 Внучка — София Максимовна Флёрова.

Творчество

Театральные работы

Антреприза 
 «А как вы изволите поживать?» (режиссёр — Сергей Сотников) — Смирнов
 «Роковая женщина» / «Страсть Евы» (режиссёр — Ирина Лычагина) — Бруно

МХАТ имени Максима Горького (Москва) 
 «Лес» (режиссёр — Виктор Крамер) — Иван Восмибратов
 «У премьер-министра мало друзей» (режиссёр — Александр Дмитриев) — Пётр Аркадьевич Столыпин

Лаборатория «Пустое пространство» (Москва) 
 «Гамлет. Очная ставка» (режиссёр — Елена Кузина) — Клавдий

Театр «Практика» (Москва) 
 «Пьеса про деньги»
 «Небожители» (режиссёр — Руслан Маликов) — Игорь Симонов
 «Парикмахерша» (режиссёр — Руслан Маликов) — Сергей Медведев

Театр при Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого (Москва) 
 «Пять вечеров»
 «Елизавета Бам»
 «Ледяные картины»
 «Летний день»

Фильмография

Озвучивание 
2014 — «Моя блокада» (документальный)

Видеоклипы 
2019 — «Пилигрим» — исп. Данил Плужников (реж. Юлия Фил)

Примечания

Ссылки 
 Флёров Эдуард Игоревич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Эдуард Флёров. Фильмография, рейтинг фильмографии. Сайт «КиноПоиск» // kinopoisk.ru
 Эдуард Флёров. Биография и фильмография. Телеканал «Россия-1» // russia.tv

Выпускники Российского государственного института сценических искусств